Hunnenring steht für
 Hünenburg als allgemeine, volkstümliche Bezeichnung für vor- und frühgeschichtliche Befestigungen
 die volkstümliche Bezeichnung des Ringwalls von Otzenhausen